Charles Ritchie kan syfta på bland andra:

* Charles Ritchie (1906–1995), kanadensisk diplomat och dagboksskrivare
 Charles Ritchie, 1:e baron Ritchie av Dundee (1838–1906), brittisk affärsman och politiker